Kampinos (plaats), plaats in Polen
 Kampinos (gemeente), gemeente in Polen